Ямбург — название нескольких железнодорожных станций:
 Ямбург — станция Северной ЖД в Ямало-Ненецком автономном округе.
 Ямбург — старое (до 1922 года) название станции Октябрьской ЖД Кингисепп в Ленинградской области.<noinclude>